Флаг внутригородского муниципального образования посёлок Белоо́стров в Курортном районе города Санкт-Петербурга Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Флаг утверждён 10 ноября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2462.

Описание 
«Флаг муниципального образования посёлок Белоостров представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования посёлок Белоостров в зелёном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле на серебряном отвлечённом холме (холм — в оконечности) — золотой стоящий чибис с воздетыми крыльями, сопровождаемый по сторонам золотыми же отвлечёнными стеблями осоки в столб с такими же соцветиями; вверху — золотой пятилучевой звездой между двумя отвлечёнными сообращёнными, положенными дугообразно ветками черёмухи о трёх соцветиях на золотых стеблях, с цветками без числа, с серебряными лепестками и золотыми сердцевинами».

Символика 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования посёлок Белоостров, в соответствии с традициями и правилами вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Название посёлка Белоостров — представляет собой перевод с финского Валксаари (), что значит «Белый остров» — на флаге символически отображено белым холмом в зелёном поле.

Золотая пятиконечная звезда — память о павших в боях за Родину советских героях. В августе—сентябре 1941 года в районе Белоострова шли ожесточённые бои, в результате которых линия фронта стабилизировалась на рубеже реки Сестры. Здесь проходил передний край обороны Ленинграда. Отсюда советские войска в июне 1944 года начали Выборгскую операцию. В память о павших в боях советских воинах-героях установлены памятники, входящие в так называемый «Зелёный пояс Славы» (мемориалы: «Сестра», «Белый Остров», «Сад мира»).

Две белые ветви черёмухи по обе стороны от неё напоминают залпы праздничного салюта Победы.

Золотой чибис и побеги осоки — олицетворение природы края. Знаменитые белоостровские болота.

Зелёный цвет — цвет молодости, красоты природы Белоострова, её возрождения каждую весну, символизирует надежду, свободу, радость.

Белый цвет (серебро) — олицетворяет название посёлка, а также символ чистоты помыслов, правдивости, невинности, благородства, откровенности, непорочности и надежды.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, вера, справедливость, добродетель, верность.

Примечания 

Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Флаги с изображением птиц
Черёмуха в геральдике